Salgadinho peut désigner :

Salgadinho, une municipalité de l'État de la Paraïba
 Salgadinho, une municipalité de l'État du Pernambouc

Homonymie de toponyme